Rottum (Het Hogeland), een dorp in de gemeente Het Hogeland (Groningen)
 Rottum (Friesland), een dorp in de gemeente De Friese Meren (Friesland)
 Rottum (natuurgebied), een beschermd natuurgebied in de Waddenzee, behorend tot Groningen. Het omvat de eilanden:
 Rottumeroog
 Rottumerplaat
 Zuiderduintjes
 Rottum (rivier), rivier in Baden-Württemberg, Duitsland

 MS Rottum, een veerboot die vaart tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog